Esistono più comuni francesi con questo nome

Azé – Loir-et-Cher
Azé – Mayenne
Azé – Saona e Loira